Ekaterina Avramova est un nom pouvant désigner:

 (1907-1986), femme politique bulgare
Ekaterina Avramova (née en 1991), nageuse turco-bulgare

Voir aussi

Avramova, Ekaterina